PFE est un sigle pouvant signifier :

 Projet de fin d'études, dans les études d'ingénieurs en France, au Maroc et en Tunisie ;
 Projet de fin d'études, dans les études d'architecture en France et en Belgique ;
 Projet de fin d'études, dans le programme de baccalauréat en Loisir, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières ;
 Parti fédéraliste européen, parti politique fondé en 2011 et possédant des délégations dans plusieurs pays d'Europe ;
 Plan de formation de l'entreprise, pour un salarié ou un intermittent souhaitant se perfectionner dans son métier.
Plateforme d'échange, dans l’informatique les machines PFE sont des machines d'échange (généralement de fichiers)